

Géographie 
 BRICK, extension, par ajout de la Corée du Sud (), de l'acronyme BRIC, utilisé pour désigner l'ensemble de pays Brésil-Russie-Inde-Chine-Afrique du Sud. Pays à forte croissance au début du .
 Brick Township, municipalité américaine fu New Jersey, aux États-Unis.
 Brick Lane, longue rue de Londres, e, Angleterre.

Toponymes 
 Rivière du Brick, affluent du golfe du Saint-Laurent, coulant dans L'Île-d'Anticosti, MRC Minganie, Côte-Nord, Québec, Canada.

Arts et spectacles

Film 
 Brick, thriller néo-noir américain de Rian Johnson sorti en 2005.

Musique 
 Brick, groupe de musique américain des années 1970.
 The Brick: Bodega Chronicles, premier album du rappeur américain Joell Ortiz.
 Brick, chanson du groupe Ben Folds Five, sortie en 1997.

Personnages fictifs 
 Brick Bradford, héros titulaire d'une bande dessinée de science-fiction de 1933 à 1987

Navire et voile 
brick, type de bateau à voile à deux mâts.

Cuisine 
Brik ou feuille de brick, fine feuille de farine de blé, confectionnée en particulier dans la cuisine tunisienne.

Entreprise 
Bricks, plateforme française de financement participatif spécialisée dans l'investissement immobilier.

Brick, chaîne canadienne d'ameublement.

Informatique 
brick, terme désignant, en informatique, un appareil inutilisable pour cause de panne.